A televisão na República da Irlanda está disponível através de uma variedade de plataformas. O serviço de televisão digital terrestre é conhecido como Saorview e é a principal fonte de transmissão de televisão desde que as transmissões analógicas terminaram em 24 de outubro de 2012. Satélite digital (disponível da Sky Ireland, Saorsat e outros prestadores de serviços de satélite europeus) e cabo (da Virgin Media Ireland ) também são amplamente utilizados.

O serviço de preenchimento de satélite irlandês (Saorsat) é feito através do Ka-Sat, usando o site da banda Irish Ka e está disponível desde junho de 2011.

Enquanto muitas pessoas recebem sua televisão via Saorview, que é transmitida pela 2RN, mais da metade se inscreve em redes de televisão multicanal. A maior rede única de televisão multicanal da Irlanda é a Sky Ireland, que transmite serviços digitais de televisão por satélite. A Virgin Media Ireland, a Magnet Networks, a Eir e a Smart Vision, entre outras, fornecem serviços de televisão digital semelhantes aos telespectadores irlandeses.

História
A televisão foi recebida pela primeira vez na Irlanda em 1949, após a abertura de transmissores de alta potência da BBC em Sutton Coldfield, perto de Birmingham, Inglaterra, e depois Holme Moss, em West Yorkshire, Inglaterra, dando uma recepção marginal ao longo da costa leste. As primeiras transmissões na ilha da Irlanda começaram com o lançamento da BBC na Irlanda do Norte (BBC Northern Ireland) quando começou a transmitir programas de televisão em 1953, seguida em 1959 com o lançamento da Ulster Television (agora conhecida como UTV).

Ao longo da década de 1950, os governos da Irlanda estavam preocupados com as influências da televisão britânica e a popularidade do meio. No final da década de 1950, 60% da população poderia receber a BBC 1 e o ITV do Reino Unido por transbordamento da Irlanda do Norte, País de Gales e oeste da Inglaterra. Ao longo da década de 1950, o governo irlandês discutiu a prestação de um serviço de televisão irlandês; este foi dirigido por Leon O'Broin, secretário do Departamento de Correios e Telégrafos. O Departamento de Correios e Telégrafos era responsável pela Radio Éireann, o serviço de rádio da Irlanda. Em 1950, O'Broin estabeleceu seu próprio comitê na televisão irlandesa e comprou um aparelho de televisão para receber transmissões da BBC. O Departamento de Finanças da época estava preocupado com o custo de estabelecer um novo serviço de televisão e descartou a possibilidade em várias ocasiões durante a década de 1950. Em março de 1951, O'Broin pressionaria pelo inevitável estabelecimento de um serviço de televisão irlandês no estado. Em memorando ao governo, o Departamento estabeleceu quatro possibilidades para a propriedade e controle de um novo serviço:
 Propriedade do Estado diretamente

 Propriedade de empresa pública (semelhante à então Radio Éireann)

 Propriedade de empresa privada

 Modelo misto, onde os transmissores seriam de propriedade do Estado, e o conteúdo seria fornecido por empresas privadas

O Departamento de Finanças ficou irritado com isso e pediu ao governo que dissesse a O'Broin para reenviar as propostas através do Departamento de Finanças de acordo com os procedimentos formais do Serviço Civil. John A. Costello, o Taoiseach, fez isso e devolveu o memorando ao Departamento de Correios e Telégrafos. O Ministro das Finanças recusou-se a ver televisão, chamando-a de "serviço de luxo". Através disso, entretanto, O'Broin conseguiu financiamento para a pesquisa que ele havia pedido.

O serviço público de radiodifusão, Telefís Éireann, foi inaugurado em 1961, seguido por um canal adicional RTÉ2 em novembro de 1978. O TG4 foi lançado em 31 de outubro de 1996 como uma emissora de serviço público de sinal aberto destinada a telespectadores da língua irlandesa.

Em 20 de setembro de 1998, a TV3 foi lançada como a primeira emissora comercial independente na Irlanda. Na década de 2000, a televisão na Irlanda expandiu com o lançamento do Eir Sport 1, Bubble Hits (agora extinto) e 3e (originalmente C6 on Cable, posteriormente adicionado ao Sky), que estão disponíveis através de serviços de cabo e satélite da PayTV. A TV3 comprou o C6 e renomeou o 3e. Somente com o lançamento do Saorview (FTA DTT) foi disponibilizado o 3e Free to Air.

A Irlanda iniciou a sua transição para a sua televisão digital terrestre (TDT) em outubro de 2010. Isto proporcionou aos espectadores maiores oportunidades de visualização com um aumento nos canais de serviço público, ou seja, de serviços comerciais com a possibilidade de mais canais de serviço público da emissora de serviço público existente e possivelmente dois novos canais, o Canal Casas do Oireachtas e o Irish Film Channel, sujeito a financiamento do governo para os dois últimos. O então Ministro das Comunicações, Pat Rabbitte, pretendia ter um serviço completo de TDT lançado até 31 de dezembro de 2011.

Regulamento
Na Irlanda, a Comissão de Regulamentação de Comunicações regula o licenciamento do espectro de ondas de rádio e, desde 1º de outubro de 2009, a Autoridade de Radiodifusão da Irlanda regulamenta as emissoras de serviço público, como RTÉ, TG4 e emissoras comerciais.

Televisão Digital Terrestre
Em 17 de março de 2011, foi lançada uma campanha publicitária pública para destacar a integração da televisão digital terrestre na Irlanda. A Saorview, serviço nacional de televisão digital terrestre (TDT) da Irlanda, lançou oficialmente ao público em maio de 2011. O serviço inicialmente transmitia serviços fornecidos apenas pela RTÉ, TG4 e TV3 Serviços adicionais como um serviço de TDT comercial foram adiados até uma data posterior. Desde então, o BAI concluiu as negociações para encontrar um provedor de serviços adequado para esse conteúdo.
Anteriormente, os provedores de serviços para o TDT comercial variavam entre 2008 e 2010. As negociações entre os três principais participantes, que incluíam Boxer, OneVision (DTT) e Easy TV, foram consideradas sem sucesso. Tanto a Boxer como a Onevision não assinaram um acordo entre a BAI e a RTÉNL. A Easy TV considerou a sua posição sobre a oferta de licença que lhe foi colocada em 29 de Abril de 2010. O consórcio Easy TV informou a BAI em 12 de Maio de 2010 que estava a recusar a oferta de negociações relativas à Licença Multiplex Comercial DTT.
Os canais de serviço público são transportados pela 2RN, com este serviço operacional para 90% do país até 31 de outubro de 2010 e concluído até 31 de dezembro de 2011 (98%). No entanto, testes acessíveis publicamente deste sistema estavam disponíveis em grandes áreas do país desde dezembro de 2009 com uma maior expansão desde 29 de outubro de 2010 com um lançamento suave na Primavera de 2011 culminando em um lançamento difícil antes de 31 de dezembro 2011, quando a fase ASO começou.
 O sistema irlandês, utilizado tanto pela RTÉNL como por qualquer fornecedor de TDT comercial subsequente, é um serviço MPEG-4 DVB-T com uma camada interactiva MHEG-5.
 RTÉ Television recebeu uma licença para operar um único multiplex, com um segundo multiplex que se seguiu uma vez que a transmissão analógica cessou em 24 de outubro de 2012. Outros serviços para lançar no segundo multiplex incluem serviços adicionais da TV3 como TV3HD, TV3 + 1, 3Kids e 3Classics e canais adicionais da RTÉ, como um canal de artes e um canal de música.
A Lei de Radiodifusão de 2009 providenciou o lançamento de dois serviços públicos adicionais. Estes incluem um Canal Oireachtas e um Canal de Filmes Irlandês. O serviço de TV Oireachtas atualmente transmite no canal Saorview 22. O Irish Film Board supervisionará a operação do Irish Film Channel.
 Até 2012, o SAORVIEW oferecia cobertura de 98% para todos os canais. Esta foi uma melhoria significativa na cobertura televisiva gratuita. Os consumidores devem procurar aconselhamento junto do seu retalhista ou fabricante especializado, caso pretendam efetuar uma compra no futuro imediato. Serviços semelhantes, como o Saorview, disponível no Reino Unido (por exemplo, o Freeview) e outras partes da Europa não são compatíveis com o serviço de TDT da Irlanda. A RTÉ recomenda que os consumidores que desejam utilizar o serviço SAORVIEW comprem apenas receptores que possuam o logotipo aprovado pela SAORVIEW. Na prática, entretanto, a maioria dos equipamentos compatíveis com MPEG-4 DVB-T, como o que está em conformidade com o padrão Freeview HD do Reino Unido, é capaz de receber transmissões SAORVIEW, embora com algumas limitações para a função EPG. Como o sistema Freeview HD é baseado no padrão mais recente DVB-T2, a recepção do SAORVIEW depende da compatibilidade retroativa de tais dispositivos.

Teste histórico 
O DVB-T foi repetidamente testado a partir do transmissor Three Rock Mountain da 2RN, com testes relativamente longos em 1998 e 2001, e testes mais curtos em 2004, com um único multiplex transportando os quatro canais analógicos terrestres irlandeses, e a Tara Television enquanto existia, em ambos UHF (canal 26) e VHF (canal D). Estes estavam sob licenças temporárias para testes, que são regularmente concedidos. A RTÉast Networks também difunde o teste DVB-T com canais analógicos de TV e rádio do transmissor Clermont Carn em Cooley Mountains, Condado de Louth, com algum sinal que vaza para o norte.

Um contrato para executar um sistema nacional, com seis multiplexes dos principais sites, e quatro dos sites de retransmissão foi concedido em 2001 à ITS Digital Limited, liderada pelo ex-executivo da RTÉ, Mr Peter Branagan e negociando como "It's TV", que pretendia lançar uma TV paga e serviço de banda larga. A ITS queria oferecer acesso à Internet de banda larga usando o padrão DVB-RCT (que, embora tenha uma largura de banda alta de até 30 Mbit/s, não é rápido o suficiente com 20.000 pessoas em um mastro). Eles não tinham licença de banda larga e nenhum plano de negócios viável sem vender banda larga e, devido à falta de financiamento, retiraram sua solicitação em outubro de 2002.

O governo também planejou privatizar a rede de transmissão da RTÉ neste momento, mas esta também falhou em outubro de 2002, após a retirada do pedido de licença de TDT Digital Limited e uma série de outros fatores.

Organizações de pessoas com deficiência e a transição 
TV Access, uma coligação de organizações que promovem questões relacionadas com pessoas com deficiências e cidadãos seniores, iniciou uma campanha para destacar a transição dos serviços de transmissão analógica para televisão digital (TDT) na sua contribuição para o Comité de Comunicações Oireachtas ouvida na quarta-feira, 1 de Abril de 2009 .

O acesso à televisão destinava-se a sensibilizar o público para as necessidades dos visitantes idosos e deficientes; Eles também lançaram um site.

A promoção do lançamento da TDT começou em 17 de março de 2011.

Processo de licenciamento multiplex
A criação de um multiplex comercial para a Televisão Digital Terrestre na Irlanda foi pontuada por muitos atrasos. A BAI (então a Comissão de Radiodifusão da Irlanda) realizou duas fases de consulta direcionada para auxiliar no desenvolvimento de sua Política de Licenciamento Multiplex da DTT. Essas consultas ocorreram de maio a dezembro de 2007 e envolveram a produção de um documento de consulta abrangente delineando propostas de políticas relacionadas ao licenciamento de TDT e ao comissionamento de pesquisas independentes sobre TDT. Inicialmente, propunha-se que a RTÉ Television operaria o multiplex de serviço público de sinal aberto, a RTÉNL forneceria as tecnologias de transmissão relevantes e um terceiro forneceria o serviço de pagamento ou assinatura. Esses terceiros incluíram Easy TV, One Vision (DTT) e Boxer. Inicialmente, a Boxer Ireland recebeu a licença para operar o serviço de pagamento por TDT. A incapacidade de Boxer de negociar com a RTÉNL e a crise econômica na Irlanda fizeram com que a Boxer não mais detivesse interesse em realizar seus negócios na Irlanda. Em 20 de abril de 2009, o BAI anunciou que o Boxer havia encerrado as negociações do contrato da TDT sem um resultado bem-sucedido. Depois disso, o consórcio que compunha a One Vision recebeu a licença. Mais uma vez, a One Vision não conseguiu negociar com a RTÉNL, portanto as negociações não tiveram sucesso. Em 29 de abril de 2010, foi anunciado que a Onevision havia desistido das negociações. Finalmente, a Autoridade de Radiodifusão da Irlanda começou a negociar com a Easy TV (um consórcio formado por RTÉ e UPC Ireland). RTÉ confirmado publicamente em 14 de Maio de 2010 A Easy TV estava "a recusar a sua oferta para prosseguir negociações" no contrato da TDT. O BAI confirmou oficialmente a retirada da Easy TV e a conclusão do atual processo de licenciamento da TDT em 18 de maio de 2010.
Em julho de 2010, o então ministro das Comunicações, Eamon Ryan, anunciou que a RTÉ forneceria um serviço básico gratuito sem um elemento de TDT pago. O serviço gratuito prestaria entre sete e dez canais e entraria em vigor entre 31 de outubro de 2010 e 31 de dezembro de 2012. O novo serviço forneceria aos espectadores os canais irlandeses existentes, além de oferecer oportunidades para expandir os portfólios de canais existentes. Este serviço seria fornecido pela Saorview e pela Saorsat, o último a ser usado em áreas onde a disponibilidade para acessar o Saorview é limitada devido a características geográficas.

Parceria transfronteiriça
Em 1 de Fevereiro de 2010, o então ministro das Comunicações da Irlanda, Eamon Ryan, assinou um acordo com o britânico Ben Bradshaw. Este contrato foi criado para garantir que os espectadores na Irlanda do Norte pudessem assistir RTÉ One, RTÉ2 e TG4 em uma base free-to-air após a transição digital. Embora os relatórios iniciais sugerissem que os serviços da BBC seriam igualmente disponibilizados ao ar livre na República da Irlanda ao mesmo tempo, não era esse o caso. Em vez disso, a BBC One Northern Ireland e a BBC Two Northern Ireland deveriam ser disponibilizadas mediante pagamento. Na prática, todos os canais da BBC podem ser recebidos livremente na República da Irlanda, devido ao excesso do Reino Unido.

Após uma ampla gama de trabalhos técnicos, os dois governos concordaram com uma maneira eficaz de prover o fornecimento contínuo de TG4 através da construção de um novo multiplex de TV de baixa potência na Irlanda do Norte. Além de transportar TG4, este multiplex, que faz parte do sistema de TDT do Reino Unido, também transporta RTÉ 1 e RTÉ 2. Isso aumentou a cobertura desses canais na Irlanda do Norte, para 90% da população na Irlanda do Norte para receber seus serviços em uma base de ar livre, seja através de transbordamento como antes ou através do novo multiplex.

Os antigos sinais analógicos foram desligados numa base coordenada na República da Irlanda e na Irlanda do Norte em 24 de outubro de 2012.

Previsto como parte do acordo entre os dois governos foi o estabelecimento de uma joint venture (como uma empresa sem fins lucrativos) entre RTÉ e TG4 para executar o multiplex que é licenciado sob o UK Telegraphy Act 2006 da Ofcom, a pedido do o governo do Reino Unido. Além disso, o licenciado lançou para concurso todos os elementos da operação multiplex que são contestáveis ​​e o multiplex é operado em regime de livro aberto.

Televisão terrestre móvel
A Televisão Móvel Terrestre é a TV em telefones celulares, que não apresenta problemas de contenção em comparação com as redes 3G.

A Comissão de Regulamentação de Comunicações emitiu sua resposta à Consulta 08/44 sobre o interesse em licenças de TV móvel de várias cidades que poderiam cobrir até 40% da população que levaria ao Prêmio de espectro de UHF disponível nas áreas urbanas de Cork, Dublin, Galway, Limerick e Waterford. Essa resposta à consulta foi emitida na terça-feira, 28 de julho de 2009. Tendo fornecido opções para as partes interessadas em termos de duas opções descritas na Consulta 08/44 da Mobile Telegraphy License ou em uma Technology Telegraphy Wireless neutra, e atenta às 7 respostas recebidas, a Mobile Telegraphy License foi considerada o melhor uso do espectro, Dada a natureza do espectro de 8 MHz da banda UHF entre 470 e 750 MHz nas cinco principais áreas urbanas devido ao espectro limitado resultante da introdução da TDT e à utilização de 4 multiplexes como prioridade do espectro antes da transição analógica (ASO).

A ComReg propôs o lançamento da rede de TV móvel por grosso após a concessão da licença ser implementada no prazo de 24 meses antes da retirada da penalidade ou da licença do vencedor do concurso. O concurso foi realizado por concurso comparativo de beleza em vez de leilão, dada a natureza da TV Móvel como uma área nova e os riscos em termos de investimento inerentes a ela. Dado o espectro limitado, um modelo de atacado, como observado pela Comissão da UE, a referência 2 em tal situação é escolhida. Isto faz com que terceiros tenham acesso através de acordos com a operadora de rede móvel atacadista como Outros Provedores de Serviços de TV Móvel (OMTSPs) de maneira oportuna, razoável, não discriminatória e transparente à rede para prover seus próprios serviços e guia eletrônico de programas até 20 canais de espaço máximo.

A licença seria por 10 anos e não renovada automaticamente. Esses serviços são criptografados pelo provedor de serviços para o assinante. Os colaboradores da consulta 08/44 tiveram tempo para refletir sobre os termos sugeridos para o concurso de beleza comparativo antes de 11 de setembro de 2009 e após esse feedback e reflexão adicional ComReg sobre isso, as diretrizes comparativas do concurso foram emitidas e uma data de aplicação definida até o final Do ano. O vencedor do concurso teria 2 anos para construir a rede e concordar com os termos de outros prestadores de serviços de TV móvel. O Broadcasting Act 2009 também foi referido na publicação Comreg 09/64.

Em abril de 2010, após a resposta à sua consulta no final de 2009, o ComReg emitiu uma Notificação de Informação sobre a futura concessão de uma licença de televisão móvel, Prêmio ComReg 10/26 de Telegrafia Móvel de TV Móvel na terça-feira, 30 de março de 2010.

O Aviso de Informação previsto nos planos da ComReg de emitir um canal de frequência de 8 MHz na banda UHF nas áreas de Cork, Dublin, Galway, Limerick e Waterford e convidou os candidatos a licitar no quarto trimestre do ano de 2010 e anunciar os resultados da licença até o final de 2010. Ele pesou elementos dos planos de negócios quando iniciou o processo comparativo no quarto trimestre de 2010. Oferta de licença teria sido 2011, mas isso foi cancelado pela ComReg. A coordenação internacional de frequências também estaria em curso durante o período principalmente com o Reino Unido.

Os comentários à proposta de licença de televisão móvel da ComReg foram retirados até 30 de abril de 2010.

Em novembro de 2010, apenas dois respondentes responderam à consulta de propostas de licenças da ComReg. Estes eram RTÉNL e Vodafone Ireland. Foram discutidos pontos relativos aos compromissos de acesso grossista considerados críticos para o fornecimento bem sucedido do serviço grossista de televisão móvel e a prestação de serviços de televisão móvel para os benefícios dos consumidores em geral. Os dois respondentes abordaram questões relativas ao espectro adicional automático e a ComReg salientou que tencionava considerar a concessão posterior de licença de televisão móvel quando uma rede nacional para o mesmo seria possível para outras utilizações. A principal preocupação era saber se há demanda para transmissão de TV móvel, dadas experiências em outros lugares ou se o prêmio será feito após a ASO quando a coordenação internacional do espectro for mais clara. A ComReg congratulou-se com as opiniões sobre estas questões apresentadas pelas partes interessadas o mais tardar até às 17h00. em 9 de dezembro de 2010. Ele tomará sua decisão sobre a proposta de licença após considerar as respostas a ela.

Tv a cabo
Antes da Sky Digital, a televisão a cabo era o sistema mais comum de distribuição de televisão multicanal na Irlanda. Com mais de 40 anos de história e extensas redes de cabos com e sem fio, a Irlanda está entre os países mais conectados da Europa. Quarenta por cento dos lares irlandeses receberam televisão a cabo em setembro de 2006. O número caiu um pouco nos primeiros anos do século 21 devido ao aumento da popularidade da recepção via satélite, notadamente a Sky, mas se estabilizou recentemente.

Na Irlanda, a Virgin Media Ireland, que anteriormente era negociada sob as marcas Chorus NTL e UPC Ireland, é de longe a maior operadora de cabo e MMDS, possuindo todas as licenças MMDS do estado e quase todas as operadoras de TV a cabo do estado. A Virgin Media oferece serviços de televisão por cabo analógicos e digitais em cidades e vilas em todo o país (com exceção de Cork, onde a rede é apenas digital). Oferece serviços de MMDS em áreas rurais. Além da Virgin Media, as únicas outras operadoras que fornecem sistemas de cabo analógicos e digitais são a Crossan CableComm, que opera em Longford, a Smyths Cablevision, que opera em Cavan, e a Casey Cablevision, que opera em Dungarvan, Condado de Waterford.

Satélite
O serviço de transmissão direta por satélite está disponível desde o final dos anos 80, com a chegada do satélite de sinal aberto Astra e do serviço de assinatura Sky Television.

Em 1985, foi lançado um serviço de satélite pan-europeu através da SES. O serviço prestou aos espectadores canais pan-europeus que visavam todo o continente. Em 5 de fevereiro de 1989, quando a Sky Television foi lançada. A British Satellite Broadcasting, também disponível na Irlanda, foi lançada em 1990 e as duas se fundiram para formar a British Sky Broadcasting em 1990. Durante a maior parte da década de 1990, no entanto, a base de clientes DBS da Sky na Irlanda foi superada pelo grande número de canais . Sky Digital, o primeiro serviço de televisão digital da Irlanda, lançado em outubro de 1998. No entanto, na ausência de qualquer subsídio para a Sky Digibox na Irlanda - os telespectadores no Reino Unido poderiam beneficiar de um subsídio Sky e um da British Interactive Broadcasting - o custo para inicialmente adquiriu equipamento Sky Digital era muito caro (IEP 450) eo número de assinantes não subiu até que ambos os subsídios foram introduzidos na Irlanda em 2000. Em 2001, os canais terrestres do Reino Unido e Irlanda tornaram-se disponíveis para os clientes da Irish Sky pela primeira vez.

Enquanto a Sky é o maior serviço de satélite da Irlanda, não é de forma alguma a única transmissão via satélite disponível. A maioria das transmissões gratuitas para o ar disponíveis na Europa estão disponíveis na Irlanda através do receptor direito (set-top box) e um prato apontado para o satélite correto. Em 2008, a Sat4free, uma versão adaptada do equipamento Freesat do Reino Unido, começou a vender na Irlanda. É uma versão fixa de código postal da NI de um receptor Freesat. Alguns retalhistas na Irlanda vendem setboxes Freesat reais. Tanto a Freesat quanto a Sat4free são superiores aos receptores de satélite genéricos para a recepção da televisão do Reino Unido, apenas o estoque antigo da Sat4Free está disponível e as novas compras devem ser "Freesat HD", mesmo que a TV não seja HDTV. "Mercado cinza" importado (como o contrato que o operador tem não permite vendas diretas fora da área geográfica pretendida), os receptores de satélite são usados ​​às vezes para assistir canais de assinatura e FTA de países de origem (por exemplo, Cyfrowy Polsat)

Após o fracasso do processo de TDT comercial em maio de 2010, a RTÉ apresentou um plano de TDT revisado, incluindo uma opção de satélite FTA para o Departamento de Comunicações em meados de junho de 2010 para aprovação. RTÉ anunciou publicamente em uma discussão do Comitê Conjunto Oireachtas sobre Comunicações em meados de julho de 2010 que um serviço de satélite de transmissão via satélite, chamado Saorsat, seria oferecido para complementar o serviço terrestre de TDT. O Saorsat permitirá que os canais de serviço público irlandeses sejam disponibilizados gratuitamente e não criptografados, pela primeira vez, como forma de cobrir os últimos 2% da população que não poderá receber o serviço terrestre Saorview.

RTÉ disse que a oferta combinada foi projetada para ser a solução mais rentável para telespectadores e emissoras; Ofereçam, pela primeira vez, 100% de cobertura dos serviços de televisão de serviço público de sinal aberto na Irlanda; e fornecer cobertura de segurança nacional completa em satélite no caso de uma emergência ou falha catastrófica do sistema de TDT.

A aprovação do plano nacional revisto para a TDT e do novo serviço via satélite da Saorsat foi anunciada pelo Ministro das Comunicações no final de julho de 2010.

O serviço de satélite Saorsat está disponível publicamente desde 3 de maio de 2012, uma vez que os testes começaram no final de maio de 2011.

Streaming
Com mais de um quarto da população assistindo a programação em plataformas de streaming, muitas emissoras de serviços públicos e serviços de streaming internacionais atendem a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, algumas das mais populares incluem:
Netflix
Amazon Prime
Walter Presents
Volta

Livre acesso:

República da Irlanda
 RTÉ Player
 TV3 Player
 TG4 Player
 arte

Irlanda do Norte
 RTÉ Player
 BBC iPlayer
 All 4
 ITV Hub
 My5

Outras tecnologias
DVB-H
O2 Irlanda e 3 Irlanda realizaram testes de DVB-H. No entanto, os atrasos no licenciamento do espectro de transmissão para o setor de telefonia móvel na Irlanda forçaram os provedores de telecomunicações, como a O2, a continuar com a TV móvel 3G/HSDPA. A Vodafone Ireland e a 3 Ireland já possuem conteúdo significativo de vídeo digital distribuído em suas redes 3G e 3.5G (HSDPA)
A Virgin Media Ireland fornece um serviço de cabo sem fio através de uma rede MMDS digital que atinge mais de 80% do país. Esta rede opera em 2,5 GHz a 2,7 GHz.

A extinta SCTV Digital forneceu um serviço avançado de televisão digital a Cork City e a partes do condado de Cork. Está licenciado para operar em todo o Munster. Operando de 11,7 GHz a 12,5 GHz (MVDDS), ela forneceu aproximadamente 75 canais de televisão digital e serviços de vídeo sob demanda da "Sky By Wire".

O satélite digital é a única forma de transmissão por satélite do assinante disponível no país e é fornecido pela Sky (e pela Sky + HD). O Freesat, um serviço do Reino Unido, também está disponível no país, assim como canais de satélite FTA de vários outros países europeus.

Uma empresa fornece televisão digital via IPTV; Magnet Entertainment.
A Magnet Networks oferece aos telespectadores na Irlanda a possibilidade de ver os canais de TV RTÉ One, RTÉ2, TV3, TG4, 3e e Dáil & Seanad via internet.

Defletores (retransmissão de programas de televisão UHF)
Nas áreas rurais onde não há tv a cabo ou MMDS, os sistemas de retransmissão de programas de televisão UHF ou defletores captam os canais terrestres do Reino Unido (da Irlanda do Norte ou do País de Gales) e os retransmitem em sinais UHF locais junto com outros canais.

Essas operadoras enfrentaram uma ação legal no final dos anos 90 por parte dos operadores de MMDS, pois não pagavam royalties para as emissoras relevantes e não eram licenciadas. Quando os defletores foram fechados, houve um clamor nas áreas em que um candidato eleitoral independente no condado de Donegal, Tom Gildea, foi eleito como DT em uma plataforma de apoio à legalização, que ocorreu em 1999.

Os defletores foram licenciados pela primeira vez em 1999 pelo então regulador do espectro, o ODTR. Os Regulamentos de Telegrafia Sem Fio (Retransmissão de Programas de Televisão UHF) de 2009 foram os últimos para os defletores, já que todas as licenças defletoras expiraram em dezembro de 2012 devido à transição para a TDT na Irlanda.

Licença de televisão
Na Irlanda, é necessária uma licença de televisão para qualquer endereço em que haja um aparelho de televisão ou dispositivo não isento ao abrigo do Staturory Instrument 319 de 2009 ver. Em 2008, a taxa de licença anual é de € 160. A receita é coletada pelo An Post, o serviço postal irlandês. A maior parte da taxa é usada para financiar a Raidió Teilifís Éireann, a emissora estatal. A licença deve ser paga para qualquer instalação que possua qualquer equipamento que possa potencialmente decodificar sinais de TV, mesmo aqueles que não sejam RTÉs. A licença é gratuita para cidadãos idosos (para qualquer pessoa com mais de 70 anos, alguns com mais de 66 anos), alguns beneficiários da Assistência Social e indivíduos cegos. A taxa para as licenças de tais beneficiários é paga pelo estado.

Canais mais vistos (IRL)
Os canais com a maior quota de visualização da AGB Nielsen de 2002 a 2012 estão descritos na tabela abaixo:

Em 2013, na República da Irlanda, 45% dos telespectadores assistem a serviços irlandeses gratuitos da RTÉ, TV3 e TG4, enquanto 10% dos espectadores assistem aos tradicionais canais da Irlanda do Norte UTV, BBC 1 NI, BBC 2 NI e Channel 4.

Isso se compara aos números de 2002, que mostram que 47% dos espectadores assistiram aos serviços da RTÉ, TV3 e TG4, enquanto 31% assistiram aos canais tradicionais da Irlanda do Norte.

Os serviços irlandeses tiveram um pico de audiência de 56% em 2006, enquanto os serviços tradicionais da Irlanda do Norte tiveram sua participação de audiência caindo para 19% no mesmo ano.

Desde 2002, o número de canais que competem por receitas publicitárias subiu de 11 em 2002 para 38 em 2013. A publicidade nos serviços do Reino Unido representa cerca de 17% de todas as receitas de publicidade na Irlanda. Dos 38 canais concorrentes para publicidade, apenas 6 são baseados na Irlanda.

Televisão da Irlanda